— японский футболист, игрок клуба «Санфречче Хиросима» и сборной Японии.

Клубная карьера 
В мае 2012 Аояма привлёк к себе внимание после того, как забил мяч со своей половины поля в матче против «Иокогама Ф. Маринос». Он заметил, что вратарь вышел слишком далеко из своих ворот и пробил с 60 метров — мяч по высокой траектории залетел «за шиворот» вратарю.

На клубном чемпионате мира 2012 Аояма снова напомнил, что он имеет хороший дальний удар. В матче плей-офф за выход в четвертьфинал против новозеландского клуба «Окленд Сити» Аояма принёс своей команде победу со счётом 1:0, забив неотразимым ударом с 20 метров.

Игровая статистика

Примечания 

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Игроки ФК «Санфречче Хиросима»